Дмитрие́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 
 Дмитриенко, Алёна Владимировна (род. 1974) — российская футболистка.
 Дмитриенко, Валерий Александрович (1938—2011) — член-корреспондент Российской академии образования.
 Дмитриенко, Василий Тихонович (1942—2022) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2007).
 Дмитриенко, Дмитрий Владимирович (род. 1963) — губернатор Мурманской области.
 
 Дмитриенко, Мария Фёдоровна (род. 1935) — советский специалист в области специальных исторических дисциплин, источниковед.
 Дмитриенко, Надежда Михайловна (род. 1949) — российский историк, музеевед, доктор исторических наук (2000).
 Дмитриенко, Николай Тимофеевич (1927—2005) — солист Новосибирского театра оперы и балета, заслуженный артист РСФСР (1967).
 Дмитриенко, Павел Игнатьевич (1920—1951) — советский военный лётчик, Народный герой Югославии.
 Дмитриенко, Пьер (1925—1974) — французский художник, график, скульптор.

См. также 
 Дмитренко